Georg Simmel (1858-1918) – sociologo e filosofo tedesco
 Johannes Mario Simmel (1924-2009) – scrittore austriaco
 Paul Simmel (1887-1933) – pittore e caricaturista tedesco